N84 est un sigle qui peut faire référence à :
 HMS Odin (N84), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Polype de l'appareil génital de la femme, d’après la Classification internationale des maladies ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres